Мя́гкое нёбо или нёбная занаве́ска () — задняя часть нёба, складка слизистой оболочки, свешивающаяся у млекопитающих над основанием языка и отделяющая ротовую полость от глотки.

Строение 
Слизистая оболочка мягкого нёба — дупликатура слизистой полости носа, в её толще расположены мышцы мягкого нёба. Задний отдел представлен свободно свисающей нёбной занавеской, которая заканчивается язычком (). Язычок разделяет мягкое нёбо на две дугообразные половины, которые по направлению к боковым стенкам зева разделяются на две нёбные дуги (): переднюю, или нёбно-язычную (), направляющуюся к боковому краю языка, и заднюю, или нёбно-глоточную (), переходящую в слизистую оболочку глотки. Между обеими дугами лежит нёбная миндалина ().

Со стороны полости рта мягкое нёбо покрыто многослойным плоским неороговевающим эпителием, а со стороны носовой полости- многорядным мерцательным эпителием.

Мышцы мягкого нёба 
 мышца, напрягающая нёбную занавеску (m. tensor veli palatini) — начинается на хряще слуховой трубы и ости клиновидной кости, огибает крючок крыловидного отростка клиновидной кости и вплетается в апоневроз мягкого нёба. Напрягает занавеску в поперечном направлении, расширяет просвет слуховой трубы.
 мышца, поднимающая нёбную занавеску (m. levator veli palatini) — начинается на костной части слуховой трубы и пирамиде височной кости, вплетается в апоневроз мягкого неба. Поднимает мягкое небо кверху.
 мышца язычка (m. uvulae) — начинается на задней носовой ости, небном апоневрозе, заканчивается в слизистой язычка. Приподнимает и укорачивает язычок.
 нёбно-язычная мышца (m. palatoglossus) — начинается на латеральной части корня языка, проходит в нёбно-язычной дужке, вплетается в апоневроз мягкого нёба. Опускает небную занавеску, уменьшая отверстие зева.
 нёбно-глоточная мышца (m. palatopharyngeus) — начинается на задней стенке глотки, щитовидном хряще, проходит в нёбно-глоточной дужке, вплетается в апоневроз мягкого неба. Опускает небную занавеску, уменьшая отверстие зева.

Благодаря деятельности мышц мягкое нёбо может, отклоняясь назад и вверх и смыкаясь с боковыми сторонами глотки, отгораживать верхний участок последней с задними носовыми отверстиями от остальной глотки (при глотании).

Иннервируется ветвями языкоглоточного и блуждающего нервов.

Кровоснабжение: восходящая нёбная артерия (ветвь лицевой артерии), нисходящая нёбная артерия (ветвь верхнечелюстной артерии).

Венозный отток: нёбная вена (впадает в лицевую вену).

Лимфоотток: заглоточные лимфатические узлы.

Возрастные особенности 
Мягкое нёбо новорожденного короткое, располагается горизонтально. Нёбная занавеска не касается задней стенки глотки, чем достигается свободное дыхание при сосании.

См. также 
 Нёбо
 Твёрдое нёбо
 Полость рта
 Глотание

Литература 
 Анатомия человека. В двух томах. Т. 1 / Под ред. М. Р. Сапина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2001. — 640 с.:ил. ISBN 5-225-04585-5

Ссылки 
 

Полость рта